Barney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 E.E.Barney
 Victoria Barney